Palfinger steht für:

 Palfinger,  österreichisches Kranbau-Unternehmen
 Palfinger Marine, Tochtergesellschaft von Palfinger für maritime Branchen
 Bison Palfinger, Hersteller von Hebebühnen

Personen:
 Alexander Palfinger (1894–1961), stellv. Leiter im Ghetto Litzmannstadt; Judenreferent in Tarnopol
 Gerhard Palfinger (1938–2000), österreichischer Geodät, Hochschullehrer und Zivilingenieur
 Hubert Palfinger (1942–2020), österreichischer Ingenieur und Firmengründer